Куп Мађарске у фудбалу 1975/76. () је било 36. издање серије, на којој је екипа ФК Ференцвароша тријумфовала по 13. пут.

Четвртфинале
Игране су по две утакмице, једна код куће а друга у гостима

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1975/76.

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1975/76.

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1975/76.

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1975/76.

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1975/76.

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1975/76.

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1975/76.

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1975/76.

|}

Полуфинале
Игране су по две утакмице, једна код куће а друга у гостима

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1975/76.

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1975/76.

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1975/76.

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1975/76.

|}

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Архива 
 Званична страница 
 На soccerway.com

1976
Фудбал у 1975.
Фудбал у 1976.